Мемель  ()

Топоніми

Мемель — німецька назва Клайпеди.
 Мемель — німецька назва Німана.